Missano ima više značenja:
 Missano, Genoa
 Missano, Modena
 Missano, Piacenza